Maximiliano Francisco Javier de Habsburgo-Lorena, (Palacio Imperial de Hofburg, 8 de diciembre de 1756 - 26 de julio de 1801), fue Archiduque de Austria, miembro del clero católico y Gran maestre de la Orden Teutónica.

Biografía

Primeros años 
Maximiliano Francisco de Habsburgo-Lorena, fue el último hijo de los 16 niños de la famosa Emperatriz María Teresa I de Austria (1717-1780) y del Emperador Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico. Nació en el Palacio Imperial de Hofburg en Viena, el 8 de diciembre de 1756, durante el esplendor del reinado de sus padres, aunque su numerosa familia se vio disminuida poco a poco debido a la viruela que afectó a muchos de sus hermanos, varios de los cuales fallecieron por su causa.

Maximiliano era parte de una cadena de niños nacidos unos tras otros y así se le colocó en el Kindskammer (El vivero imperial), junto con sus hermanos, que fueron en su mayoría cuidados por las damas de honor y sus acompañantes. Cuando era todavía un niño, él y su hermano Fernando, recibieron como regalo de su padre una complicada máquina para acuñar monedas, para que les sirviera de lección el esfuerzo que era necesario para procurarse sustento.

Visita a Francia 
Hermano de la Reina de Francia, María Antonieta, a la cual, acompañado del Conde de Rosenberg le hizo una visita el 7 de febrero de 1775, cinco años después de su separación en abril de 1770 al dejar ella su patria para casarse con el Delfín de Francia. Él se instala de incógnito en el Château de la Muette y se hace pasar como el Conde de Burgau, los parisienses se sienten molestos por la indiferencia del Archiduque hacia su ciudad y se burlan de sus torpezas.

Su llegada a París, coincidió con el fin de la popularidad de la reina María Antonieta y el inicio de su declive que acabaría llevándola al patíbulo, los franceses aprovecharon el evento para realizar algunos desaires a la reina a la que acusaron de haberse mostrado "menos francesa" y los Príncipes de sangre se marcharon a sus dominios para no asistir a su recibimiento.

Carrera eclesiástica 

De pequeño se le preveía un futuro en el ejército (como muchos nobles segundones de la época), pero con dolor debió renunciar a la posibilidad de una carrera militar a causa de una terrible caída de caballo que le causó lesiones permanentes en una pierna. Ante tal eventualidad decide dedicar a Dios el resto de su vida, así cuando su querido tío, el Duque Carlos de Lorena, muere, le sucede como Maestre de la Orden Teutónica.

Dado su rango, su ascenso en la carrera eclesiástica fue muy veloz: Para 1784 y con solo 28 años ya era Obispo de Münster y a los pocos años viene promovido como Elector de Colonia.

Últimos años 
Tal como su tío Carlos, Maximiliano fue un hombre de profunda cultura; amaba las artes de todo género y sostenía a varios artistas famosos de la época, en especial músicos (Mozart, Haydn, Beethoven y otros), también apoyó a filósofos y escritores (algo insólito para un alto miembro de la Iglesia).

Fue una de las numerosas personas que preveía el estallido de una revolución en Francia e inclusive se lo comentó a su hermana la reina María Antonieta. El príncipe apoyaba secretamente algunos ideales revolucionarios como amigo que era de artistas y miembros de sociedades secretas, pero eso no impidió que diera asilo a los arístocratas emigrados.

Cuando sus dominios fueron invadidos por las tropas de Francia, fijó su residencia en Viena y permaneció allí hasta su muerte a los 45 años en 1801, en el Palacio de Hetzendorf. El desmantelamiento de su corte provocó la reubicación de Beethoven a Viena permanentemente, y su estipendio se dio por terminado.

Ancestros

Bibliografía 
 Charles Kunstler. La vida privada de María Antonieta. Ed. Hachette, Buenos Aires.

Enlaces externos 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XVIII
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Grandes maestres de la Orden Teutónica
Electores de Colonia
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Nacidos en Viena
Católicos de Austria
Fallecidos en Viena
Nacidos en 1756
Fallecidos en 1801